Il gruppo dello zinco è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo dello zinco 
 Cadmio nativo
 Zinco nativo

Note 

Zinco